Бояна (Боянка) Христова Миладинова е българска просветна деятелка от Македония, дългогодишна учителка.

Биография 

Миладинова е родена в 1873 година в Османската империя, в град Струга и произхожда от големия възрожденски род Миладинови. Учи в родния си град от около 1879 до 1882 година. След това учи в Солунската българска девическа гимназия „Свето Благовещение“ под настойничеството на Царева Миладинова. В 1890 година завършва пети клас на гимназията и става българска екзархийска учителка. Преподава в родния си град Струга (1890 – 1894), в Битоля,, в Костенец (1894 – 1897), в Лъджене (1897 – 1907), в Цариброд (1907 – 1920), в Трън (1921 – 1922), в Главановци (1922 – 1924), в София (1922, 1924 – 1925).

Умира през 1974 година в София.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Възпитанички на Солунската българска девическа гимназия
Родени в Струга
Боянка
Починали в София
Български столетници
Български имигранти от Македония в София